Avis může znamenat:

Sídlo 
 Avis – portugalské městské společenství v okrese Portalegre
 Avis (Pennsylvania) – městys v okrese Clinton County (Pensylvánie) (USA)

Hrad 
 Castelo de Avis – hrad Avis u města Avis

Přehradní nádrž 
 Aviská přehrada – přehradní nádrž v Namibii

Zkratka 
 Associazione Volontari Italiani Sangue – AVIS – asociace italských dobrovolných dárců krve
 Andover Village Improvement Society

Různé 
 Avis – portugalská královská dynastie
 Kouzla z knih Harry Potter: Avis (z latinského avis – pták) vykouzlí ptáčky
 Řád avizských rytířů – portugalsky: Ordem de São Bento de Avis
 Avis (autopůjčovna) – plným názvem Avis Rent a Car System je autopůjčovna v New Jersey (USA), se stejným názvem (Avis) také v ČR, Litvě, Lotyšsku
 firma AVIS elektronika, s.r.o.

Externí odkazy